

Релігія 
 Мадонна — у католиків — назва Діви Марії, матері Ісуса Христа.
 Мадонна — зображення Діви Марії у живописі або скульптурі.

Шоу-бізнес 
 Мадонна — американська співачка.
 «Madonna» — дебютний альбом.

Інше 
 Мадонна — у переносному значенні — про жінку, матір, чисту помислами, з біблійними рисами обличчя, яка є об'єктом кохання, поклоніння.

Примітки